Datun kan syfta på följande platser:

Kina 

 Datong (ort i Kina, Shanxi), 
 Datun (socken i Kina), Guizhou, 

Robotskapade Kinaförgreningar